Аппа Тенцінг (англ. Lhakpa Tenzing, гінді आप्पा शेर्पा; народ. між 1960 і 1962 рр.), відомий також як Аппа Шерпа — Непальський альпініст, шерпа.
 Тенцинг Норгей (непальською तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा) (15 травня 1914, Покхара — 9 травня 1986, Любек ) — шерпський альпініст, першопідкорювач Евересту в 1953 році.
 6481 Тенцінґ — астероїд.